Gutenbergbrunnen oder Gutenberg-Brunnen steht für

 Gutenberg-Denkmal (Frankfurt am Main)
 Gutenberg-Brunnen (Hannover)
 Gutenbergbrunnen in Karlsruhe, 1908 installierter Brunnen auf dem Gutenbergplatz in Karlsruhe, siehe Gutenbergplatz (Karlsruhe)